El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2005 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 65 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Edward Jones Dome de San Luis, Misuri. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill, que lograban su cuarto campeonato, el primero desde el de 1993, derrotando a la Universidad de Illinois, que llegaba por primera vez al partido decisivo tras cinco final four. Sean May, de los Tar Heels, fue el máximo anotador y considerado Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

Chicago Regional

Albuquerque Regional

Syracuse Regional

Austin Regional

Final Four — St. Louis, Missouri

Semifinales

Final Nacional

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 2005
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA